Mascarpa, tipo di latticino
Erminio Mascherpa (1943-2005), ingegnere italiano
Luigi Mascherpa (1893-1944), ammiraglio italiano
Luigi Mascherpa (1923), ex calciatore italiano
Romualdo Mascherpa (1785-1849), attore teatrale italiano